Chrabrowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Chrabrowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Warna
 Chrabrowo – wieś w Rosji, w obwodzie kaliningradzkim